Алексей Обухов:
 Обухов, Алексей Александрович (1937—2022) — советский дипломат, посол, историк и философ, учёный-исследователь, искусствовед, почётный член Академии художеств России.
 Обухов, Алексей Лаврентьевич (ум. ок. 1717) — русский государственный и военный деятель, стольник, полковник.
 Обухов, Алексей Филиппович (1904—1969) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.